Slag bij Mantinea (418 v.Chr.) tussen Athene en Sparta tijdens de Peloponnesische Oorlog.
Slag bij Mantinea (362 v.Chr.) tussen Thebe en bondgenoten en Athene, Sparta en bondgenoten, die het einde van de Thebaanse hegemonie betekende.
Slag bij Mantinea (207 v.Chr.) tussen Sparta en de Achaeïsche Bond.